Mazury ist

 die polnische Bezeichnung für Masuren, den südlichen, heute in Polen gelegenen Teil Ostpreußens in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 ein polnischer Ortsname:
 Mazury (Bełchatów), Dorf im Powiat Bełchatowski, Woiwodschaft Łódź
 Mazury (Brześć Kujawskie), Dorf im Powiat Włocławski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Mazury (Kowale Oleckie), Ortschaft im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Mazury (Ostrów Wielkopolski), Dorf im Powiat Ostrówski, Woiwodschaft Großpolen
 Mazury (Poczesna), Dorf im Powiat Częstochowski, Woiwodschaft Schlesien
 Mazury (Raniżów), Powiat Kolbuszowski, Woiwodschaft Podlachien
 Mazury (Świętajno), Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Masuhren, 1938 bis 1945 Masuren, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen
 Mazury (Wysokie Mazowieckie), Dorf im Powiat Wysokomazowieckie, Woiwodschaft Podlachien